Christ Church Cathedral is de naam van vele kathedralen van de Anglicaanse Kerk en kan verwijzen naar:

Australië
 Christ Church Cathedral (Newcastle)

Canada
 Christ Church Cathedral (Fredericton), New Brunswick
 Christ Church Cathedral (Montreal), Quebec
 Christ Church Cathedral (Ottawa), Ontario
 Christ Church Cathedral (Vancouver), British Columbia
 Christ Church Cathedral (Victoria, British Columbia)
 Kathedraal Christ Church (Montreal)

Falklands
 Christ Church Cathedral (Falklandeilanden)

Ierland
 Christ Church Cathedral (Dublin)
 Christ Church Cathedral (Waterford)

Nieuw-Zeeland
 ChristChurch Cathedral (Christchurch)
 Christchurch Catholic Cathedral
 Christ Church Cathedral (Nelson)

Verenigd koninkrijk
 Christ Church Cathedral (Oxford)
 Christ Church Cathedral School, Oxford
 Christ Church Cathedral (Lisburn), Lisburn

Verenigde staten

Alabama
 Christ Church Cathedral (Mobile, Alabama)

Connecticut
 Christ Church Cathedral (Hartford, Connecticut)

Indiana
 Christ Church Cathedral (Indianapolis)

Kentucky
 Christ Church Cathedral, Lexington
 Christ Church Cathedral (Louisville)

Louisiana
 Christ Church Cathedral (New Orleans)

Massachusetts
 Christ Church Cathedral (Springfield, Massachusetts)

Missouri
 Christ Church Cathedral (St. Louis, Missouri)

Ohio
 Christ Church Cathedral (Cincinnati)

Tennessee
 Christ Church Cathedral (Nashville)

Texas
 Christ Church Cathedral (Houston)

Wisconsin
 Christ Church Cathedral (Eau Claire)